Callawayasaurus is een geslacht van uitgestorven plesiosauriërs uit de familie Elasmosauridae.

Naamgeving
De eerste overblijfselen van Callawayasaurus, het holotype UCMP 38349, werden gevonden in de Paja-formatie bij Loma de la Catalina, in de buurt van Leiva, Boyaca Colombia.

Toen het eerste fossiel van Callawayasaurus werd ontdekt door Samuel Paul Welles in 1962, werd het benoemd als Alzadasaurus colombiensis voordat het in 1999 door Kenneth Carpenter naar zijn huidige geslacht werd verplaatst.

Callawayasaurus is vernoemd naar de in 1998 overleden paleontoloog Jack Murff Callaway, redacteur van het boek Ancient Marine Reptiles, in 1997 het belangrijkste standaardwerk over het onderwerp, die, zoals Carpenter het uitdrukte, in zijn korte carrière als paleontoloog van gewervelde dieren (hij was geboren in 1949) veel heeft gedaan om ons begrip van mariene reptielen te verbeteren. Het bekende achtervoegsel -saurus komt van het Griekse sauros (σαυρος), wat 'hagedis' of 'reptiel' betekent. De soortaanduiding voor het type, columbiensis, betekent 'uit Colombia'. 

Callawayasaurus is bekend uit het faunale stadium van het Aptien uit het Vroeg-Krijt, dat zich uitstrekte van 125 tot 112 miljoen jaar geleden. De schedel ICNHMNR-081 is aan de soort toegewezen.

Beschrijving 
De eerste schedel van Callawayasaurus die werd gevonden was vijfendertig centimeter lang, terwijl het dier als geheel tot acht meter lang werd. Gregory S. Paul schatte in 2022 het gewicht op 1,3 ton. De neusgaten van Callawayasaurus zijn langwerpig en bevinden zich boven het bovenkaaksbeen, dat drie tot vijf tanden draagt. De nek omvat zesenvijftig wervels die relatief kort zijn in vergelijking met andere elasmosauriden. Fossielen van Callawayasaurus hebben geen pectoral bars, verbindende vergroeiingen van schouderblad, ravenbeksbeen en sleutelbeen, gemeen met andere plesiosauriërs als Terminonatator. Ze missen ook extra facetten op de achterzijden van de wervels.

Een ander bijna compleet skelet, specimen FCG CBP-3, bleek iets robuuster te zijn dan het holotype-exemplaar. Deze subtiele verandering kan wijzen op seksuele dimorfie maar het specimen is benoemd als een Callawayasaurus sp.

Fylogenie
Callawayasaurus is in de Elasmosauridae geplaatst.

Het volgende kladogram toont de positie van Callawayasaurus in de evolutionaire stamboom volgens een studie uit 2013.

Plesiosauria